Сетениль-де-лас-Бодегас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 82 км². Население — 2967 человек (на 2010 год). Расстояние — 157 км до административного центра провинции.

Сетениль привлекает туристов целыми улицами домов, стенами и крышей которых служит базальтовая скала, на склоне которой расположен посёлок.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal Turístico de Setenil 
 Setenil de las Bodegas 
 Artesanía local con aceite de oliva 
 Fotos en Panoramio de Setenil de las Bodegas
 Página del Instituto de Enseñanza Secundaria de Setenil de las Bodegas

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса